Коптска црква може бити:

 Коптска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Александрији
 Коптска католичка црква, једна од источно-католичких цркава
 било која од осталих, углавном протестантских цркава које у називу садрже одредницу коптска

Види још 
 Црква